Robitzky ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel Robitzky (* 1997), deutscher Karikaturist, Autor, Grafikdesigner und Puppenspieler
 Niels Robitzky (* 1969), deutscher Choreograph, Hip-Hop-Tänzer